Достояние республики может означать:

 «Достояние республики» — двухсерийный советский приключенческий художественный фильм 1971 года режиссёра Владимира Бычкова.
 «Достояние республики» — российская музыкальная телепрограмма на Первом канале.
 «Достояние Республики» — первый список 50 богатейших людей Казахстана, опубликованный казахстанской версией журнала Forbes в 2012 году.